Gold Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gold Hill (Alabama)
 Gold Hill (Colorado)
 Gold Hill (El Dorado County, Kalifornien)
 Gold Hill (Nevada County, Kalifornien)
 Gold Hill (Placer County, Kalifornien)
 Gold Hill (Nevada)
 Gold Hill (North Carolina)
 Gold Hill (Oregon)
 Gold Hill (Utah)
 Gold Hill (Virginia)

Siehe auch:
 Gold Hill Township